Колонија Санта Лусија има више значења:

 Колонија Санта Лусија (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Санта Лусија (Зумпанго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Санта Лусија, Амплијасион Изаматитлан (Јаутепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику